Der Skeletonwettkampf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2002 wurde am 20. Februar 2002 in zwei Läufen ausgetragen.

Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Jim Shea. Der Österreicher Martin Rettl gewann die Silber- und Gregor Stähli aus der Schweiz die Bronzemedaille.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

Skeleton Männer
2002
Sportveranstaltung in Park City (Utah)
Skeleton (Vereinigte Staaten)